Tvrtko I. Kotromanić
 Tvrtko II. Kotromanić